Otello – sztuka Williama Szekspira
 Otello – opera Giuseppe Verdiego
 Otello – opera Gioacchino A. Rossiniego

 Otello – film z 1952 roku w reżyserii Orsona Wellesa
 Otello – film z 1955 roku w reżyserii Siergieja Jutkiewicza
 Otello – film z 1986 roku w reżyserii Franco Zeffirellego
 Otello – film z 1995 roku w reżyserii Olivera Parkera

Także:
Othello, Reversi – rodzaj gry planszowej